Diodogorgia maderense är en korallart. Diodogorgia maderense ingår i släktet Diodogorgia och familjen Anthothelidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
maderense